«Петля́ Пристра́стия», (белор. Пятля Прыхільнасьці) — белорусская пост-панк-группа, основанная в 2004 году в Минске. В состав группы входит пять человек, на её счету шесть полноформатных альбомов.

История 
«Петля Пристрастия» была образована в 2004 году вокалистом Ильёй Черепко-Самохваловым и басистом Тимофеем Савицким на обломках предыдущего проекта «Полипы». По словам Ильи Черепко-Самохвалова, название группы было взято с советского антиалкогольного плаката, который он увидел в поликлинике.

В 2009 году дебютный альбом группы под названием «Всем доволен» был издан московским лейблом «Снегири». Пластинка была встречена позитивно, в частности обозреватель московского журнала «Афиша» Александр Горбачёв написал: «Первый альбом „Петли пристрастия“ — лучшая русская рок-пластинка года». Последующие свои альбомы группа уже издавала собственными силами.

«Петля Пристрастия» вместе с другими белорусскими коллективами, такими как «Серебряная свадьба», «Аддис Абеба», «Кассиопея» и Botanic Project, с 2010 года участвует в ежегодном благотворительном фестивале «Помоги детям вместе с нами». Они собирают средства для минского «Дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития», в котором работает барабанщик группы Алексей Тарасевич.

В 2011 году группа выпустила второй студийный альбом под названием «Гипнопедия». В этом же году вокалист Илья Черепко-Самохвалов попал в шорт-лист премии «Степной волк» в номинации «Слова».

В 2013 году состоялся релиз альбома «Фобос», который журнал «Афиша» назвал лучшим русскоязычным альбомом года. Также о пластинке высказалось российское интернет-издание Colta.ru, положительно оценив её содержание.

<blockquote>Так буднично, но точно говорить про боль и страдание на постсоветском пространстве больше не умеет никто.

Весной 2016 года альбом «Мода и облака» победил в четырёх номинациях (включая «Альбом года») на премии Experty.by по голосам белорусских и иностранных критиков. Meduza также отметила этот альбом и назвала «Петлю Пристрастия» лучшей русскоязычной рок-группой.

<blockquote>Минская «Петля Пристрастия» называет «Моду и облака» своим самым «доступным» альбомом, и на то есть основания. Несколько стопроцентных хитов, идеальный звук, разнообразное настроение; песню «Груз» хочется переслушать раз 50 ещё до того, как она доиграет до конца.

В 2017 году «Петля Пристрастия» победила в 4 номинациях из 6 («Артист года», «Лучший альбом», «Лучшая запись», «Лучшая песня») на пятой церемонии вручения музыкальных наград .

В 2019 году группа выпустила свой пятый альбом «Гул». Музыкальный критик Артемий Троицкий положительно отозвался о релизе. В этом же году группа отправилась в большой тур по Белоруссии, России, Украине и Польше.

<blockquote>На мой взгляд, «Петля Пристрастия» — это одна из лучших на данный момент русскоязычных постпанковых групп. Хороший коллектив, сильная лирика, броские энергичные песни… На более обширном поле русского рока «Петля Пристрастия» вполне может считаться одной из лучших групп.

В 2021 году свет увидел шестой альбом «Не тот человек». Издание Афиша Daily опубликовала статью в день релиза пластинки, содержание которой включает рецензию, а также комментарии Черепко-Самохвалова о содержании каждой композиции.

<blockquote>«Петля Пристрастия» всегда — пусть и весьма витиевато — описывала паршивую реальность вокруг. На альбоме «Не тот человек» резкость выведена на максимум. Такой безнадёжной и отчаянной пластинки в этом году еще не выходило.

Общественная позиция 
Группа активно поддерживала демонстрантов во время протестов в Белоруссии в 2020 году. Протестному движению был также посвящён сингл «Норма», позже вошедший в треклист альбома «Не тот человек» (2021). Музыканты выступали с концертом на «Площади перемен» в Минске. Также 22 ноября во время «Марша против фашизма», был задержан Илья Черепко-Самохвалов, который впоследствии был осуждён на 15 суток.

2 марта 2022 года Илья Черепко-Самохвалов от лица группы опубликовал видео в социальных сетях под названием «Наше антивоенное заявление», где осудил действия российских властей и поддержал граждан Украины. За день до этого были перенесены все концерты в России на неопределенный срок. Также «Петля Пристрастия» призвала слушателей к содействию в прекращении боевых действий. Позже группа стала вести свои соцсети на белорусском языке.

Дискография

Студийные альбомы 
 «Всем Доволен» (7 октября 2009)
 «Гипнопедия» (8 апреля 2011)
 «Фобос» (10 апреля 2013)
 «Мода и облака» (12 апреля 2016)
 «Гул» (15 февраля 2019)
 «Не тот человек» (27 октября 2021)

Синглы 
 «Автоматизм» (30 сентября 2014)
 «Груз» (19 марта 2016)
 «Вечеринка» (11 апреля 2016)
 «Ты мог бы» (кавер-версия песни группы «Кино») (22 июня 2017)
 «Минотавр» (13 октября 2017)
 «Цветок» (1 марта 2018)
 «Лучшее завтра» (23 октября 2018)
 «Зелёный Коридор» (17 октября 2019)
 «Норма» (1 апреля 2020)
 «Забыл» (при уч. Даша Дерюгина, группа «Комсомольск») (24 марта 2021)

Видеография 
 2009 — Дышать и смотреть 
 2015 — Сатурн (Live) 
 2016 — Груз 
 2018 — Цветок 
 2019 — Прксблннст 
 2019 — Зелёный коридор (live)
 2021 — Норма

Состав 
Текущий состав:
 Илья Черепко-Самохвалов — вокал, слова (2004 — наст. время)
 Тимофей Савицкий — бас-гитара, бэк-вокал (2004 — наст. время)
 Ваня Селищев — гитара (2007 — наст. время)
 Дима Поплавский — гитара (2008 — наст. время)
 Алексей Тарасевич — ударные (2008 — наст. время)

Бывшие участники:
 Денис Тарасенко — гитара
 Саша Прабху — гитара
 Артём Залесский — ударные

Примечания

Ссылки 

Музыкальные коллективы Белоруссии
Музыкальные коллективы по алфавиту
Группы постпанка
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году